Doge может означать:
 Дож () — вождь, предводитель в итальянских морских республиках.
 Doge — интернет-мем, ставший популярным в 2013-м году.
 Dogecoin (DOGE) — криптовалюта, основанная на Litecoin. Названа в честь интернет-мема Doge.